«A Light That Never Comes» () — песня, записанная американской рок-группой Linkin Park при участии музыканта Стива Аоки специально для альбома ремиксов Recharged. Композиция является первым треком альбома; переработанная версия «A Light That Never Comes», созданная Риком Рубином, стала завершающей песней Recharged. 16 сентября 2013 года «A Light That Never Comes» выпущена для радио и как промосингл для потоковой передачи на онлайн-сервисе Xbox Music. Релиз композиции на CD состоялся 11 октября 2013. Тем самым «A Light That Never Comes» стал 26 коммерческим синглом в дискографии Linkin Park.

21 января 2014 года был выпущен мини-альбом A Light That Never Comes (Remixes), на котором представлены ремиксы на композицию «A Light That Never Comes» от различных музыкантов и диджеев, в том числе и от Рика Рубина. Композиция также прозвучала в фильме «Неудержимые 3», вышедшем на экраны в августе 2014 года.

О сингле

Запись и продвижение 

По поводу «A Light That Never Comes» в одном из интервью Майк Шинода сказал: 

В интервью 30 августа 2013 года Шинода заявил, что запись «A Light That Never Comes» началась «не менее чем полгода назад». Также он уточнил, что работа над материалом велась не постоянно, позже добавив: «Поток идей может нахлынуть всякий раз, когда ты осознаёшь, что можешь придумать что-то новое».

Превью-ролик песни был впервые показан на канале HBO в начале сентября 2013, после чего 16 сентября «A Light That Never Comes» попала в ротацию различных радиостанций и появилась на Xbox Music. Помимо этого трек стал доступен для прослушивания при прохождении флеш-игры Linkin Park Recharge на Facebook. На официальном канале Linkin Park на YouTube также было размещено лирик-видео «A Light That Never Comes».

Музыкальный клип 
6 октября 2013 Джо Хан сообщил, что видеоклип «A Light That Never Comes» находится в стадии завершения. Хан это подтвердил фотографиями съёмок, которые он выложил на своём профиле в Instagram. Клип был доступен для просмотра на официальном канале Linkin Park в YouTube с 17 октября, уже после релиза сингла на компакт-диске. «A Light That Never Comes» снят с использованием компьютерной графики. В видео изображён виртуальный мир, где находятся участники группы Linkin Park. Также в клипе показан Стив Аоки, представленный в виде огромной статуи подобной роботу-андроиду. В течение всего видеоряда периодически появляется изображение женщины.

Вскоре после выхода клипа на сайте Dell был выложен видеоролик о процессе съёмки «A Light That Never Comes».

Концертное исполнение 
Впервые песня «A Light That Never Comes» была исполнена Честером Беннингтоном, Майком Шинодой и Стивом Аоки 10 августа 2013 года на Summer Sonic Festival в Токио, Япония. Аоки признался, что, по его мнению, выступление было «сырым», в то время как Шинода заявил, что нет никаких планов по поводу этой композиции, однако музыкант добавил, что не отрицает возможные повторные концертные исполнения «A Light That Never Comes».

В дальнейшем трек всё-таки исполнялся музыкантами на концертах: 15 ноября Беннингтон, Шинода и Аоки, совместно с Тревисом Бейкером сыграли песню во время выступления в Shrine Auditorium и Expo Hall, а 26 музыканты сыграли «A Light That Never Comes» на шоу Джимми Киммел в прямом эфире. Кроме того, песня была исполнена полным составом Linkin Park в выставочном зале Лас-Вегаса «The Joint» 9 января 2014 года.

Отзывы критиков и продажи 
Сайтом Stupid Dope сингл был воспринят положительно. Обозреватель Джесси Джеймс описал «A Light That Never Comes», как «трек до отказа набитый наркотической энергией, тяжёлыми мелодичными элементами, и, конечно же, фирменный саунд Linkin Park с приятным сочетанием звука Стива Аоки».

За первую неделю в США сингл был продан тиражом более 55 000 экземпляров.

Список композиций

Участники записи 
 Честер Беннингтон — вокал
 Майк Шинода — речитатив, ритм-гитара, клавишные, фортепиано, соло-гитара, бас-гитара, ударные
 Стив Аоки — продюсирование, программинг

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

История релиза

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Linkin Park
 «A Light That Never Comes» на сайте Discogs
 
 

Синглы 2013 года
Песни 2013 года
Синглы Linkin Park
Песни Linkin Park
Песни на английском языке